Мурат Кузьмич Джиоев (род. 1 октября 1955 года, с. Бузала Джавского района, Юго-Осетинская автономная область, Грузинская ССР, СССР) — государственный деятель и дипломат Южной Осетии.

Биография

Образование 

 1977 год — окончил исторический факультет Юго-Осетинского государственного педагогического института.
 1977—1981 годы — обучался в аспирантуре Московского Государственного университета им. М. В. Ломоносова.
 С 1982 года — Кандидат исторических наук.
 С 1995 года — доцент.

Карьера 

С 1981 года по 1998 год — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ученый секретарь Юго-Осетинского научно-исследовательского института им. З.Ванеты .

С 1990 года по 1993 год — депутат Верховного Совета Южной Осетии.

С 1993 года — преподает курсы исторических дисциплин в Юго-Осетинском государственном университете.

Автор свыше 20 научных трудов. Круг научных интересов — средневековая история народов Кавказа, история Осетии нового и новейшего времени.

С 1998 года по 2002 год — министр внешних связей Республики Южная Осетия.

С 2002 по 2012 годы и с 2016 года — министр иностранных дел Республики Южная Осетия.

Семья 

Женат, имеет двоих сыновей.

Награды 
 Орден Почёта (Южная Осетия, 29 декабря 2010 года) — за большой личный вклад в развитие дружественных отношений между народами, заслуги в деле становления и укрепления государственности Республики Южная Осетия и активную дипломатическую деятельность
 Орден Дружбы (Южная Осетия, 1 октября 2015 года) — за заслуги перед государством, многолетний самоотверженный труд и большой вклад в укрепление международных позиций Республики Южная Осетия, а также в связи с 60-летием со дня рождения
 Орден «Честь и слава» III степени (Абхазия, 15 июня 2006 года) — за большие заслуги в укреплении дружбы между народами Абхазии и Южной Осетией
 Орден «За заслуги» II степени (Приднестровье, 7 июня 2006 года)
 Орден Дружбы (ДНР, 2017 год)
 Заслуженный работник дипломатической службы Республики Южная Осетия (8 июня 2017 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Республики Южная Осетия, многолетнюю добросовестную работу и проявленный профессионализм
 Заслуженный сотрудник дипломатической службы Приднестровской Молдавской Республики (15 июня 2009 года) — за личный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Республикой Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республикой, активные усилия по защите интересов Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики на международной арене дипломатическими средствами

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте ИА «Рес»
 
 Министром иностранных дел Южной Осетии вновь назначен Мурат Джиоев

Министры иностранных дел Южной Осетии
Министры внешних связей Южной Осетии
Заслуженные сотрудники дипломатической службы Приднестровской Молдавской Республики
Депутаты парламента Южной Осетии